Contea di Platte o Platte County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Platte (Missouri)
 Contea di Platte (Nebraska)
 Contea di Platte (Wyoming)